Магистрала А1 в Република Македония е автомагистрала, част от пътната мрежа в Република Македония. Свързва ГКПП Табановци/A1 на сръбската граница и ГКПП Богородица/А1 на гръцката. Това е една от най-дългите магистрали в страната – 178,4 км, от които 28,8 км са в строеж. По нея минава европейският път E75 и паневропейският коридор 10. Магистралата минава през градовете Куманово, Скопие (връзка с М3 и М4) и Велес. В строеж са 1 участък и 1 кръстовище – кръстовището Башино село и участъкът Демир Капия-Смоквица.

Изходи 

Автомагистрали в Северна Македония